Legend Entertainment — американская компания, выпускавшая в 1990-е годы компьютерные игры. Наиболее известна несколькими популярными квестами.

История 
Компанию основали в 1989 году Боб Бейтс (Bob Bates) и Майк Верду (Mike Verdu) после ликвидации компании Infocom. Большинство их игр были по существу текстовыми квестами с неанимированными иллюстрациями. При разработке сюжетов игр компания широко использовала популярные книги в жанре фэнтези.

В 1998 году Legend Entertainment была приобретена компанией GT Interactive Software, после чего переключилась с квестов на экшн. Год спустя GT Interactive была куплена Infogrames Entertainment, позднее сменившая бренд на «Atari, SA». В январе 2004 года Legend Entertainment была распущена.

Список игр

Текстовые квесты (Interactive fiction) 
 Spellcasting 101: Sorcerers Get All The Girls (1990)
 Spellcasting 201: The Sorcerer's Appliance (1991)
 Timequest (1991)
 Frederick Pohl’s Gateway (1992)
 Spellcasting 301: Spring Break (1992)
 Eric the Unready (1993)
 Gateway 2: Homeworld (1993)

Графические квесты 
 Companions of Xanth (1993)
 Death Gate (1994)
 Superhero League of Hoboken (1994)
 Mission Critical (1995)
 Shannara (1995)
 Callahan's Crosstime Saloon (1997)
 John Saul’s Blackstone Chronicles (1998)

Другие 
 Star Control 3 (1996)
 Unreal Mission Pack I: Return to Na Pali (1999)
 Wheel of Time (1999)
 Unreal II: The Awakening (2003)
 Unreal II: eXpanded MultiPlayer (2003)

Ссылки 
 Игры Legend Entertainment на сайте gamer-info
 The Unofficial Legend Text Adventure Page
 Legend Entertainment Company at MobyGames
 Korseby Online (есть обзоры игр)

Примечания 

Компании, основанные в 1989 году
Компании, упразднённые в 2004 году
Компании США
Производители компьютерных игр США
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Появились в 1989 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту
Infocom